Ко́льник Ва́гнера () — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение высотой до 30 см. Стебли прямостоячие. Прикорневые листья овально-сердцевидные, тупоконечные, с зубчатым краем. Соцветие плотное, сферическое. Прицветники линейно-ланцетные. Цветки тёмно-фиолетового цвета.

Распространение и местообитание 
В природе произрастает на горных лугах Карпат.

Хозяйственное значение и применение 
Кольник Вагнера иногда выращивается как декоративное садовое растение.

Таксономия

Синонимы

Примечания

Ссылки 
 http://flower.onego.ru/other/phyteuma.html

Колокольчиковые
Флора Европы
Декоративные садовые растения
Таксоны растений, названные в честь людей